Friends peut faire référence à :

Littérature 

 , titre original des , pièce de théâtre d'Arnold Wesker produite en 1970 ;
 , roman de Diana Henstell publié en 1985 ;
 , magazine britannique des Quakers ;
 , magazine américain mormon.

Série télévisée 
 , série télévisée américaine diffusée en 1979 sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée nippo-sud-coréenne diffusée du  au  sur .
 , série télévisée sud-coréenne diffusée depuis le  sur  ;

Cinéma 

 , titre anglais des Amis, film français de Gérard Blain sorti en 1971 ;
  (), film dramatique sud-coréen de Kwak Kyung-taek sorti en 2001 ;
 , film indien de Satabdi Roy sorti en 2009 ;
 , titre original des Amis, film américain de D. W. Griffith sorti en 1912 ;
 , titre anglais de , film soviétique de Leo Arnchtam sorti en 1938 ;
 Friends, film britannique de Lewis Gilbert sorti en 1971 ;
 , film hongkongais de Chang Cheh sorti en 1974 ;
 Friends, film nippo-suédois de Kjell-Åke Andersson sorti en 1988 ;
 Friends, film sud-africain d'Elaine Proctor sorti en 1993 ;
 , film indien de  sorti en 1999 ;
 , film indien de  sorti en 2001 ;
 , film indien de  sorti en 2002.

Musique

Groupe 

 , groupe suédois actif de 1999 à 2002 ;
 , groupe américain actif de 2010 à 2013.

Album 

 , album de B'z sorti le  ;
 , album des Beach Boys sorti le  ;
 , album de Chick Corea sorti en  ;
 , album de Dionne Warwick sorti le  ;
 , album des Easybeats sorti en 
 , album d'Erina Mano sorti le  ;
 , album de Shalamar sorti le  ;
 , album de Sly and Robbie sorti le .

Chanson 
 , single d'Adam and the Ants sorti en  ;
 , chanson d'Aura Dione présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bette Midler présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Blake Shelton présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elton John présente sur l'album  sorti le , bande son de Friends ;
 , chanson de Jody Watley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Joe Satriani présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de John Michael Montgomery présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Led Zeppelin présente sur l'album  sorti le  ;
 Friends, chanson de Marshmello et Anne-Marie
 , chanson de  présente sur l'album Makin' Friends sorti en  ;
 Friends, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de Nami Tamaki présente sur l'album  sorti le  ;

Voir aussi